Roberto Longhi kan syfta på:

* Roberto Longhi (1890–1970), italiensk konsthistoriker och -kritiker
 Roberto Longhi (1909–1994), italiensk flygingenjör